Turismo steht für:
 Hotel Turismo, Hotel in Dili, Osttimor
 Plymouth Turismo, Automodell
 Turismo UK, britischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Tourismo (Begriffsklärung)
 Gran Turismo (Begriffsklärung)